Rajon Dserschinski (russisch Дзержинский район/Dserschinski rajon, ukrainisch Дзержинський район/Dserschynskyj rajon) ist der Name mehrerer Rajone und Stadtrajone in Belarus, Russland und der Ukraine:

in Belarus
 Rajon Dserschinski (Minsk), in der Stadt Minsk

in Russland
 Rajon Dserschinski (Kaluga), in der Oblast Kaluga
 Rajon Dserschinski (Krasnojarsk), in der Region Krasnojarsk
 Rajon Dserschinski (Nischni Nowgorod), in der Oblast Nischni Nowgorod
 Rajon Dserschinski (Wolgograd), in der Stadt Wolgograd
 Rajon Dserschinski (Nischni Tagil), in der Stadt Nischni Tagil
 Rajon Dserschinski (Nowosibirsk), in der Stadt Nowosibirsk
 Rajon Dserschinski (Orenburg), in der Stadt Orenburg
 Rajon Dserschinski (Perm), in der Stadt Perm
 Rajon Dserschinski (Jaroslawl), in der Stadt Jaroslawl

in der Ukraine
 ehemaliger Name eines Stadtrajons in der Stadt Krywyj Rih, siehe Rajon Metalurh
 ehemaliger Name eines Stadtrajons in der Stadt Charkiw, siehe Rajon Schewtschenkowe (Charkiw)
 ehemaliger Name des (auch Rajon Dscherschinsk) Rajons Romaniw in der Oblast Schytomyr

Der Name leitet sich vom Namen des russischen Berufsrevolutionärs Felix Dserschinski ab.

Siehe auch:
 Dserschinsk (Begriffsklärung)